Еџвуд има више значења:
 Еџвуд (Калифорнија)
 Еџвуд (Мериленд)
 Еџвуд (Охајо)
 Еџвуд (округ Нортхамберланд, Пенсилванија)
 Еџвуд (Ајова)
 Еџвуд (Вашингтон)
 Еџвуд (Тексас)
 Еџвуд (Флорида)
 Еџвуд (Илиноис)
 Еџвуд (Индијана)
 Еџвуд (Кентаки)
 Еџвуд (Нови Мексико)